Claque ist:

die Gesamtheit der Claqueure in einem Theater
das Pseudonym der schwedischen Schriftstellerin Anna Lisa Wärnlöf